Командные соревнования в фигурном катании на зимних Олимпийских играх 2022 прошли 4, 6 и 7 февраля. Местом проведения соревнований стал Столичный дворец спорта, расположенный в Пекине. В турнире приняли участие 10 сильнейших сборных согласно квалификационному рейтингу ISU, которые завоевали олимпийские лицензии как минимум в трёх видах программы. По итогам короткой программы в финал вышли 5 лучших сборных.

Предыдущими олимпийскими чемпионами являлись канадские фигуристы. Командные соревнования начались за несколько часов до официальной церемонии открытия Игр.

Победу одержали фигуристы из команды ОКР. Никита Кацалапов стал первым в истории двукратным олимпийским чемпионом в командном первенстве, он также был в составе сборной России, которая победила на Играх 2014 года.

Награждение должно было состояться 7 февраля, однако сразу же начался допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой и награждение было отложено на 27 февраля. Вопрос о дисквалификации Валиевой и аннулировании её результатов на Олимпийских играх будет решён уже после Олимпийских игр в течение нескольких месяцев. При этом МОК пока не проводит церемонию награждению призёров командных соревнований.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Квалификация 

В турнире примут участие 10 сильнейших сборных согласно квалификационному рейтингу ISU, которые завоевали олимпийские лицензии как минимум в трёх видах программы. Сборные Франции, Южной Кореи, Великобритании, занявшие в этом рейтинге места с 7-е, 8-е и 10-е место соответственно, не смогли квалифицироваться для участия в Играх поскольку получили олимпийские лицензии только в двух видах программы. Сборные Грузии, Чехии и Украины обладали квотами в трёх видах программы, в связи с чем получили право заявить недостающих спортсменов для участия в командных соревнованиях.

Результаты

Короткая программа 
По итогам короткой программы 5 сильнейших сборных получат право выступить в произвольной. В каждом виде программы страна может выставить одного спортсмена/пару. За первое место в каждом виде программы сборная получает 10 очков, за второе — 9, за третье — 8 и.т.д. вплоть до 1 очка за десятое место.

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Произвольная программа 
В произвольной программе сборные продолжают соревнования с очками, набранными по итогам короткой программы. Сборные, имеющие более одной лицензии в личных соревнованиях, имеют право произвести замену на произвольную программу. Олимпийскими призёрами становятся все фигуристы, выступавшие в командных соревнованиях.

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Фигурное катание на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU)

Фигурное катание в сезоне 2021/2022